Па́вел Михе́ев:
 Михеев, Павел Антонович (1915—1981) — Герой Советского Союза.
 Михеев, Павел Егорович (1912—1978) — полный кавалер ордена Славы.
 Михеев, Павел (род. 1983) — российский баскетболист.